Izonete de Jesus Araujo Aguiar (1947 -  ) é uma botânica  brasileira.

Ligações externas 
  

Botânicos do Brasil
Mulheres cientistas do Brasil